Termin MDCA ima više značenja.

 Acetil-S-ACP:malonat ACP transferaza, enzim
 Mančestersko kriket udruženje ()